Pantano kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Pantano (sjö),

Mexiko 
2 Pantano, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Cárdenas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar